O Grande Prêmio dos Países Baixos foi a nona etapa da Temporada de MotoGP de 2008, que aconteceu entre os dias 26 e 28 de junho de 2008 no TT Circuit Assen.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc

2008
Paises Baixos
Desporto nos Países Baixos em 2008